Варлаа́м Пече́рский — православный святой XI века. Был первым игуменом Киево-Печерской лавры. Память совершается (по юлианскому календарю) 19 ноября и 28 сентября (Собор преподобных отцов Киево-Печерских Ближних пещер).

Варлаам был сыном одного из бояр князя Изяслава Ярославича (иногда отождествляется с Яном Вышатичем). Склонный к монашеской жизни, подвизался в киевских пещерах вместе с преподобными Антонием и Феодосием. После того как монашеская община разрослась, Варлаам был преподобным Антонием поставлен игуменом монастыря. Позднее князь Изяслав (в крещении Димитрий) поставил Варлаама игуменом монастыря в честь своего покровителя — святого Димитрия.

Родословную преподобного Варлаама связывают с Малковичами — наследниками Малка Любчанина — деда Святого Владимира по матери Малуше.

Незадолго до смерти Варлаам посетил Константинополь и на обратном пути скончался в городе Владимире-Волынском. Известие Киево-Печерского патерика о маршруте Варлаама окрестностями Владимира и Зимненского монастыря на Волыни, названых в тексте «страной своей», рассматривают указанием о посещении родимых мест. С родиной святого связывают имения в соседних Будятичах, Нискиничах и Калусове. Похоронен в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

Примечания

Литература 
 
 
 Диба Ю. Батьківщина Малковичів — «страна своя» преподобного Варлаама Печерського // Волинський благовісник. Богословсько-історичний науковий журнал. — 2013. — № 1. — С. 99—112

Преподобные Русской Церкви
Русские православные святые
Святые Украины
Персоналии:Киево-Печерская лавра
Персоны без указанного места рождения
Похороненные в Киево-Печерской лавре
Христианские святые XI века